Хенри Континен и Джон Пирс — победители турнира.

Общая информация 
Под первым номером на турнире были посеяны французы Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер. В четвертьфинале они уступили, игравшем на турнире через уайлд-кард, Марку Полмансу и Эндрю Уиттингтону. Прошлогодние чемпионы Джейми Маррей и Бруно Соарес защищали свой титул в качестве вторых номеров посева, однако выбыли уже во первом раунде, проиграв американцам Сэму Куэрри Дональду Янгу.

Победу смогла одержать четвёртая сеянная пара Хенри Континен и Джон Пирс. В финале они обыграли третьих номеров посева и шестикратных чемпионов турнира Боба и Майка Брайанов. Континен стал первым представителем Финляндии за всю историю, кто сумел выиграть Открытый чемпионат Австралии и турнир Большого шлема в мужских парах. Пирс в свою очередь стал первым представителем Австралии с 2001 года, кому покорился титул в мужских парах на домашнем Большом шлеме. Для обоих теннисистов эта победа стала дебютной на Больших шлемах в мужском парном разряде.

Из россиян участие в турнире приняли три теннисиста (двое из них в одной паре), но не один не смог пройти дальше второго раунда.

Посев 

  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Четвертьфинал)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Первый раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
 ''' Хенри Континен /  Джон Пирс (Титул)
  Марк Лопес /  Фелисиано Лопес (Третий раунд)
  Равен Класен /  Раджив Рам (Второй раунд)
  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (Третий раунд)
  Даниэль Нестор /  Эдуар Роже-Васслен (Второй раунд)
  Иван Додиг /  Марсель Гранольерс (Четвертьфинал)
  Максим Мирный /  Трет Конрад Хьюи (Второй раунд)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Третий раунд)
  Вашек Поспишил /  Радек Штепанек (Первый раунд)
  Мате Павич /  Александр Пейя (Первый раунд)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (Третий раунд)
  Рохан Бопанна /  Пабло Куэвас (Второй раунд)
  Доминик Инглот /  Флорин Мерджа (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) и (PR) 

  Алекс Болт /  Брэдли Мозли (Четвертьфинал)
  Алекс де Минор /  Макс Парселл (Первый раунд)
  Марк Полманс /  Эндрю Уиттингтон (Полуфинал)
  Мэтт Рид /  Джон-Патрик Смит (Первый раунд)
  Се Чжэнпэн /  Ян Цзунхуа (Первый раунд)
  Люк Сэвилл /  Джордан Томпсон (Первый раунд)
  Андре Бегеманн /  Ян-Леннард Штруфф (PR, первый раунд)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Юрген Мельцер (PR, второй раунд)
  Марцин Матковский /  Ежи Янович (PR, второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые